«Загадочный автомобилист» () — немой короткометражный фантастический фильм Уолтера Бута. Это один из последних фильмов Уолтера Бута. Ремейк фильма вышел в 1911 году. Премьера состоялась в 1907 году в США 1906 года.

Сюжет 
Автомобилист сбивает полицейского на дороге. Потом на огромной скорости автомобиль взлетает и пролетает через дом. Автомобиль оказался на Луне, с которой перелетел на Сатурн. С Сатурна автомобилист возвратился на Землю. Сначала машина едет «лошадью», а потом едет нормально. Но полицейский смог остановить гонщика.

Художественные особенности 
С помощью специального троса поднимали машину, чтобы создавалось ощущение, будто автомобиль и вправду летел. Такой же трюк был в фильмах Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» и «Невероятное путешествие».

Фильмы Уолтера Буфа
Научно-фантастические фильмы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1906 года
Фильмы США 1911 года
Фильмы 1911 года
Фильмы 1907 года
Фильмы США 1907 года
Фантастические фильмы о космосе